Народный комиссариат внутренних дел, аббревиатура НКВД:
 Народный комиссариат внутренних дел СССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1934 — 1946 годах.
 Народный комиссариат внутренних дел РСФСР — центральный орган государственного управления РСФСР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1917—1930-х, и 1937—1946. 
 Народный комиссариат внутренних дел БССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в БССР.
 Народный комиссариат внутренних дел УССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в УССР.
 Народный комиссариат внутренних дел Латвийской ССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в ЛатССР.